Sergej Novikov (wiskundige) (1938), Russisch wiskundige
 Sergej Novikov (biatleet) (1979), Wit-Russisch biatleet
 Sergej Novikov (langlaufer) (1980), Russisch langlaufer